Aguirre je příjmení rozšířené ve španělsky mluvících zemích. Pochází z baskického výrazu „ager“, což znamená „viditelný“
nebo „nápadný“. Známými nositeli jsou:

 Javier Aguirre (* 1958), mexický fotbalista
 Jorge Aguirre (* 1962), argentinský judista
 Lope de Aguirre (1510–1561), španělský conquistador
 Mark Aguirre (* 1959), americký basketbalista
 Pedro Aguirre Cerda (1879–1941), chilský politik

další významy
 Aguirre (department), část argentinské provincie Santiago del Estero 
 BAP Aguirre, jméno více peruánských lodí

Reference 

Španělská příjmení